Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Райо Вальекано» 88-м в его истории.

Команда 2012/13

Основной состав 

 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Райо Вальекано» в сезоне 2012/2013 годов.

Чемпионат Испании 2012/13 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 ФК «Райо Вальекано» в сезоне 2012/13 на сайте bdfutbol.com

2012/2013
Райо Вальекано